La Varende peut désigner :

Le manoir de la Varende, un édifice situé au Mesnil-Simon, en Normandie

Les membres de la Famille Mallard de La Varende :
 Léon de La Varende (1765-1849), lieutenant-colonel d'artillerie, député de l'Eure
 Jean de La Varende (1887-1959), écrivain, biographe et romancier français